Ernesto Lazzati – calciatore, allenatore di calcio e giornalista argentino
 Francesco Fulgenzio Lazzati – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Lazzati – giornalista, saggista, politico e accademico italiano
 Marcello Lazzati – avvocato e politico italiano